JRA steht für:
 Japan Racing Association
 Japanische Rote Armee
 Juvenile rheumatoide Arthritis

jra steht für:
 Jarai (Sprache) (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache der Jarai in Vietnam und Kambodscha

Abkürzung